Кубок Казахстана по футболу 2021 (каз. Футболдан Қазақстан кубогы 2021) (также Кубок Республики Казахстан-2021) — 29-й розыгрыш кубка независимого Казахстана.

В турнире приняли участие 28 команд из различных регионов страны. Титул защищал кызылординский «Кайсар», начинающий, как и остальные клубы Премьер-лиги с группового этапа.

Победитель турнира попадёт во второй квалификационный раунд Лиги Конференций.

Календарь

Первый предварительный раунд 
Примечание: В скобках указан уровень дивизиона, в котором выступает команда.

| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 апреля 2021

|}

Второй предварительный раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 мая 2021

|}

Третий предварительный раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 мая 2021

|}

Групповой раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

1/4 финала 
Первые матчи состоятся 21 августа, ответные — 22 сентября 2021 года.

1/2 финала 
Первые матчи состоятся 6 — 7 ноября, ответные — 20 — 21 ноября 2021 года.

Финал 
Кайрат 3:3 (9:8 пен.) Шахтёр Караганда

Ссылки 
 

Футбол в Казахстане в 2021 году
Национальные футбольные кубки в сезоне 2021